Талами́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бор-лез-Орг. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19266.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 105 км восточнее Лиможа, в 65 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 95 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 48 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 31 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 64,6 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 31 активных работали 29 человек (13 мужчин и 16 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 17 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез